Katarzyna Arska (1875–1937) – rosyjska święta prawosławna, nowomęczennica
 Lucyna Arska (1933–2021) – polska piosenkarka i aktorka